Примера Дивисьон Чили 1974 () — 42-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1974
Чили
1974 год в Чили